Carlos Ochoa, footballeur mexicain,
 Carlos Manuel Ochoa (1929-2008), botaniste péruvien,
 Carlos José Ochoa (1980-), coureur cycliste vénézuélien.